Тома Кузмов Шапарданов е български просветен деец на късното българско възраждане в Македония.

Биография 
Шапарданов е роден в 1883 година в костурското българско село Българска Блаца или Мокрени, тогава в Османската империя, днес Оксиес в Гърция в семейството на просветния деец Кузман Шапарданов. Участва в Илинденско-Преображенското въстание през лятото на 1903 година. В началото на 1904 година турските власти не му позволяват да отвори българско училище в Косинец Става учител и преподава в българските училища във Вишени (1904 - 1905), Българска Блаца (1905 - 1906), Загоричани (1906 - 1908), отново Блаца (1908 - 1909), Куманичево (1909 - 1910) и пак Блаца (1910 - 1912). Пише в екзархийския орган „Вести“, издава календарче „Костур“ за 1910 година. Събира материали за българското революционно и просветно движение в родното му Костурско, които публикува от 1919 до 1936 година. Пише в сборника „Вардар“ (1929). Оставя спомени за четничеството си. Член на настоятелството и касиер (1919 - 1922 и 1928 - 1929) на Костурското братство, а в 1937 година и негов председател. През 30-те е агент на Първо българско застрахователно дружество „България“ в София.

Публикации 
 „Олишкия манастир Св. Врач - Костурско“ в „Библиотека Струмски“

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български революционери от Македония
Родени в Българска Блаца
Дейци на ВМОРО
Починали в София
Български имигранти от Македония в София